Burghéttu steht für:
 den ligurischen Namen der Gemeinde Borghetto Santo Spirito in der italienischen Provinz Imperia
 den ligurischen Namen der Gemeinde Borghetto d’Arroscia in der italienischen Provinz Imperia